Cristian Serra Hernández (Valencia, 3 de agosto de 1993) es un ex jugador profesional del rugby español, que actualmente juega como centro en el Club de Rugby San Roque en la primera autonómica de la Comunidad Valenciana luchando por ascender a la segunda división nacional, División de Honor B.

Fue internacional por España en la modalidad de rugby 7, fue combinando el equipo emerging con llamadas para competir en las World Rugby Series así como torneos internacionales con Viator Barbarians por todo el territorio Español. Además de en la selección, lleva a sus espaldas dos años en la máxima categoría del rugby español con el Club de rugby Cisneros a las que se le suman dos temporadas más con el Bathco de Santander donde tras su paso por este emigro a Australia para mejorar su nivel y conseguir llegar a su mejor versión.

En la actualidad, es el capitán del Club de Rugby San Roque y máximo anotador de la 1ª autonómica valenciana con más de 100 puntos en una temporada que no se han jugado muchos partidos causa de la pandemia COVID-19, esta labor la compagina trabajando como nutricionista del club y como nutricionista de Be Strong una clínica reconocida liderada por Laura Chaparro, nutricionista muy valorada en el aspecto deportivo. En el ultimo año compagina lo anteriormente dicho con el proyecto Blue Bamboo Studios donde presenta el rol de entrenador personal junto a Pedro González

Palmarés 

 Campeón de España con la Universidad de Valencia (2014)
 Campeón autonómico con la Universidad de Valencia (2014)
 Campeón de 2ª Autonómica Valenciana con Club de Rugby San Roque (2015)
 Terceros de España con la Universidad de Valencia (2015)
 Campeón autonómico con la Universidad de Valencia (2015) 
 Campeón de España con la Universidad de Valencia (2016)
 Campeón autonómico con la Universidad de Valencia (2016) 
 Campeón del Valencia Rugby Festival con Viator Barbarians (2016)
 Subcampeón de 1ª Autonómica Valenciana con Club de Rugby San Roque (2017) 
 Campeón de España con la Universidad de Valencia (2017)
 Campeón autonómico con la Universidad de Valencia (2017) 
 Campeón de División de Honor B con Bathco Rugby Santander (2019)
 Participación en Series Mundiales de Seven con España (2019)

Distinciones 

 Mejor jugador CR San Roque 2012, 2013, 2014 
 Jugador más completo CR San Roque, 2016

Información profesional 
 Nutricionista en Club de Rugby San Roque (2016-2017)
 Nutricionista en IND (2016-2017)
 Nutricionista en Be Strong (2020 - actualidad)
 Jugador del Club de Rugby San Roque (2020 - actualidad)
 Nutricionista en Blue Bamboo Studios (2021 - actualidad)
 Entrenador Personal en Blue Bamboo Studios (2021 - actualidad)

Jugadores de rugby de España
Nacidos en Valencia